Suprun ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Suprun (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Inna Suprun (* 1983), ukrainische Biathletin
 Ljudmyla Suprun (* 1965), ukrainische Politikerin
 Marina Pawlowna Suprun (* 1962), sowjetische Ruderin
 Michail Nikolajewitsch Suprun (* 1955), russischer Historiker
 Oxana Alexandrowna Suprun (1924–1990), sowjetische Bildhauerin
 Stepan Pawlowitsch Suprun (1907–1941), sowjetischer Pilot